Les épreuves de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1920 d'Anvers se déroulent du 23 au  au sein de l'Antwerp Stadium sur des courts en gazon.

Podiums

Tableau des médailles par pays

Simple messieurs

Double messieurs

Simple dames

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Jeux olympiques

Liens externes 
  Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis
  Site officiel du Comité international olympique